Парадокс Бертрана (теорія ймовірностей)
 Парадокс Бертрана (економіка)